Die Football League First Division 1986/87 war die 88. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 23. August 1986 und endete am 11. Mai 1987.

Der FC Everton gewann mit neun Punkten Vorsprung vor dem Stadtrivalen und Titelverteidiger FC Liverpool seine mittlerweile neunte Meisterschaft. Alle drei Aufsteiger Norwich City, FC Wimbledon, Charlton Athletic konnten die Klasse halten, wobei sich vor allem Norwich und Wimbledon mit dem fünften und sechsten Rang überraschend gut platzierten, während Charlton sich noch in einer Play-off-Runde gegen die Zweitligisten Ipswich Town und Leeds United behaupten musste. Leicester City, Manchester City und Aston Villa mussten den Gang in die Second Division antreten. Wegen der anschließenden Ligaverkleinerung von 22 auf 21 Mannschaften standen den drei Absteigern für die Folgesaison lediglich die zwei Zweitligaaufsteiger Derby County und FC Portsmouth entgegen.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||23
||21
||31
||19
||23
||23
||22
||22
||22
||23
||24
||23
||23
||30
||25
||24
||27
||29
||24
||27
||27
||26

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Runde zur Teilnahme an der First Division

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des FC Everton 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1986/87 für den FC Everton in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern ist die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Wichtige Ereignisse 
 Coventry City gewann den englischen FA Cup durch einen 3:2-Triumph über Tottenham Hotspur.
 Den League-Cup gewann der FC Arsenal zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins.
 Der Stürmer Clive Allen von Tottenham Hotspur wurde zum Spieler des Jahres gewählt. Er erzielte in dieser Saison 49 Pflichtspieltore für die „Spurs“. Der 20-jährige Verteidiger Tony Adams vom FC Arsenal gewann die Auszeichnung zum besten jungen Spieler der Saison. Trainer des Jahres war Howard Kendall vom FC Everton.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Ian Ross, Gordon Smailes: Everton. A Complete Record 1878–1985. Breedon, Derby 1985, ISBN 0-907969-10-0.

Weblinks 
 England 1986-87 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Anmerkungen 

1986/87
Fußballsaison 1986/87